Landtagswahlkreis 124 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Bochum I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Hagen II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis-Nord (1947 bis 1962)